

Città 
 Adrias – antico nome della città di Adria.

Navi 
Tre unità della Marina militare greca hanno portato il nome di Adrias:

 Adrias (L67) – cacciatorpediniere scorta della classe Hunt, ex HMS Border della Royal Navy, varato nel febbraio 1942, avviato alla demolizione nel novembre 1945.
 Adrias (D06) – cacciatorpediniere scorta della classe Hunt, ex HMS Tanatside della Royal Navy, varato nell'aprile 1941, avviato alla demolizione nel gennaio 1964.
 Adrias (F459) – fregata della classe Kortenaer, ex Hr.Ms. Callenburgh della Koninklijke Marine, varata nel marzo 1977.